Peruzzo ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Battista Peruzzo (1878–1963), italienischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Agrigent
 Guido Peruzzo (* 1949), deutscher Diplomat
 José Antônio Peruzzo (* 1960), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Palmas-Francisco Beltrão